

Aziende 
 8tto Edizioni – casa editrice italiana

Astronomia 
 2962 Otto – asteroide della fascia principale, scoperto nel 1940

Geografia 
 Nuova Zelanda
 Otto (Otto River) – fiume nella West Coast Region dell'Isola del Sud in Nuova Zelanda
 Papua Nuova Guinea
 Otto (Mount Otto) – montagna alta 3.351  nell'isola di Papua Nuova Guinea
 Stati Uniti d'America
 Otto (Otto lake) – lago situato presso Healy, capoluogo del borough di Denali, nello Stato dell'Alaska

Località 
 Italia
 Monticello Conte Otto – comune della provincia di Vicenza

 Stati Uniti d'America
 Otto – township della Contea di Oceana, Michigan
 Otto – città della Contea di Cattaraugus, New York
 Otto – township della Contea di McKean, Pennsylvania

Onomastica
 Otto – variante del nome proprio maschile Oddone

Persone 
 Frei Otto – architetto tedesco
 Jan Otto – editore e libraio cecoslovacco
 John Otto – batterista statunitense
 Miranda Otto – attrice australiana
 Natalino Otto – cantante italiano
 Nikolaus August Otto – ingegnere tedesco
 Rudolf Otto – teologo e storico delle religioni tedesco
 Sylke Otto – slittinista tedesca
 Teo Otto – pittore e scenografo tedesco
 Walter Friedrich Otto – filologo classico tedesco

Sport 
 Otto (8+) – imbarcazione e competizione del canottaggio

Altro 
 Otto volante – uno dei nomi dell'installazione tipica dei parchi di divertimento (vedi Montagne russe)

Pagine correlate 
 8 (disambigua)

Altri progetti